Корепанов, Сергей:
 Корепанов, Сергей Арсентьевич (род. 1964) — советский и казахстанский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Корепанов, Сергей Евгеньевич (1948—2022) — российский государственный и политический деятель, Председатель Тюменской областной Думы.